Diese Liste enthält alle von der FIFA offiziell geführten Spiele der kasachischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde 1991 der kasachische Fußballverband gegründet. Im Jahr 1992 trat man dem asiatischen Fußballverband AFC bei. Ihr erstes offizielles Länderspiel trugen die Damen im Rahmen der Fußball-Asienmeisterschaft der Frauen 1995 in Malaysia aus. Diese und die folgenden Teilnahmen bei den Asienmeisterschaften 1997 und 1999 endeten in der Vorrunde. Seit 2002 ist Kasachstan Mitglied der UEFA. Die Mannschaft konnte sich bisher weder für eine Welt- oder Europameisterschaft, noch für Olympische Spiele qualifizieren.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Alle Ergebnisse sind aus Sicht der kasachischen Mannschaft angegeben.
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der kasachischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der kasachischen Mannschaft
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 Amat. = Amateure
 WM = Weltmeisterschaft
 ASM = Asienmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 OS = Olympische Sommerspiele
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen

1995 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Bilanz 
Die Spielbilanzen der kasachischen Nationalmannschaft gegen die einzelnen Ländermannschaften. Die Grundlage für die Bilanzstatistik ist die Ergebnisdatenbank der FIFA.

Legende 
 grüne Hintergrundfarbe = Positive Bilanz
 gelbe Hintergrundfarbe = Ausgeglichene Bilanz
 rote Hintergrundfarbe = Negative Bilanz
 Sp. = Spiele
 S = Siege
 U = Unentschieden
 N = Niederlagen
 TD = Tordifferenz
Stand: 6. September 2022

Heimspielstädte 
Stand: 6. September 2022

Heim- und Auswärtsbilanz 
Stand: 6. September 2022

Gegner 
Stand: 6. September 2022

Weblinks 
 Offizielle Homepage des kasachischen Fußballverbandes. kff.kz (kasachisch, russisch, englisch)
 Ergebnisdatenbank der FIFA. de.fifa.com

Einzelnachweise 

Kasachstan
!Landerspiele der Nationalmannschaft der Frauen